WHS steht für:
 Wau Holland Stiftung, deutsche Stiftung
 Westfälische Hochschule, Hochschule mit Standorten in Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen und Ahaus, ehemalige Fachhochschule Gelsenkirchen
 Windows Home Server, Betriebssystem von Microsoft
 Wirtschaftshochschule, auf Wirtschaftswissenschaften spezialisierte Hochschule
 Wolf-Hirschhorn-Syndrom, seltene angeborene Erbkrankheit
 Wood Hybrid System, siehe Hybridholz
 World Heritage Site, siehe UNESCO-Welterbe
 World Health Summit, internationale Global Health Konferenz
 World Handicap System, Spielstufensystem im Golf, siehe Handicap (Golf)
 Whalsay Airstrip (IATA-Code), Flugfeld des Orts Skaw (Whalsay) auf Whalsay, Shetland-Inseln, Schottland
 Wiking Helikopter Service (ICAO-Code), deutsches Luftfahrtunternehmen

Abkürzung